Bungi steht für:

 eine schottisch-gälische Sprache, siehe Bungee (Sprache)
 eine Bantusprache, siehe Bangi
 Synonym für die nordamerikanischen Saulteaux-Indianer